Las técnicas del ermitaño son artes ficticias del anime y manga de Naruto.

Senjutsu 
El Senjutsu o Técnica del Ermitaño, es un tipo de técnicas donde se utiliza la energía que proviene de la naturaleza y que, según el universo de Naruto, es la fuente máxima de energías del chakra de un ninja. Para que esta técnica pueda ser dominada se debe de controlar la energía de la naturaleza, la energía espiritual y la energía física, para crear un balance de poder perfecto y dominarlo. Hasta ahora solo 5 mortales han aprendido a controlar tal poder:  Hashirama Senju (Primer Hokage), Minato Namikaze (Cuarto Hokage), Jiraiya, el legendario Sannin (ahora fallecido), Kabuto y Naruto Uzumaki, quien dominó a la perfección la técnica debido a su gran cantidad de chakra, incluso mejor que el Sannin Jiraiya.

Para poder controlar los senjutsus es necesario aprender a equilibrar los tres tipos de energía, además de tener una gran cantidad de chakra, ya que, de lo contrario la energía natural consumiría al que intentara controlarla.

Hasta ahora, se conocen 2 Técnicas del Ermitaño: 
 bajo el contrato del Sabio de los Sapos: en el contrato están inscritos usuarios como Naruto Uzumaki (único de los personajes que ha controlado la técnica a la perfección), Jiraiya y Minato Namikaze.
 bajo contrato con el Sabio de las Serpientes: en el contrato están inscritos usuarios como Sasuke (aunque nunca ha demostrado tener entrenamiento para el uso de dicha técnica), Kabuto Yakushi (único en este contrato en controlarlo a la perfección) y Orochimaru, aunque este último aún no se ha revelado su transformación.

Katon: Dai Endan 

Técnica del modo ermitaño, donde combinando sus poderes con Gamabunta u otro de los sapos que lanza aceite, el sennin lanza una potente bola de fuego similar al Katon Goukakyo no jutsu de Sasuke, pero de inimaginables efectos destructivos. Jiraiya usó esta técnica cuando junto a Tsunade enfrentaron a Orochimaru y Manda.

Magen: Gama Rinshō 
Tipo: Genjutsu; ofensivo y soporte; corto, medio o largo alcance.
Usuarios: Fukasaku y Shima.
. Para iniciarse los usuarios deben cantar una melodía atacando a través del sentido auditivo, dejando inmóvil a la víctima. Una vez escuchada, el usuario tiene la facultad de doblegar a las víctimas mental y físicamente, la víctima cae en una ilusión donde se encuentra dentro de un cubo de agua, rodeado de cuatro estatuas gigantes de sapos. Una vez atrapadas, las víctimas son vulnerables a ataques externos. La principal desventaja de este Genjutsu es que se requiere que los usuarios canten, dando a conocer su ubicación.

Senpō: Goemon 
Tipo: Ninjutsu, ofensiva; corto, medio o largo alcance.
Usuarios: Jiraiya, Fukasaku y Shima.
. Esta es una combinación de traslado entre Jiraiya en modo Ermitaño y los ermitaños rana, Shima y Fukasaku.

En esta técnica Jiraiya lanza aceite de su boca, Fukasaku lanza una técnica de viento y Shima lanza una técnica de fuego, creando un poderoso ataque con aceite hirviendo. No se sabe en realidad las consecuencias que trae este jutsu ya que el Pain del Camino de los Fantasmas Hambrientos absorbió el ataque.

Senpō: Kebari Senbon 
Tipo: Ninjutsu, ofensivo; corto o medio alcance.
Usuario: Jiraiya.
.Esta técnica consiste en lanzar su cabello en forma de agujas a una velocidad impresionante. Según él, este es el ataque más rápido de su arsenal, y abarca una amplia distancia.

Senjutsu: Rasenrengan 
 Nombre: Técnica Ermitaña: Esfera espiral en Grupo(仙術・螺旋連丸)

 Usuarios: Naruto Uzumaki

El Rasenrengan consiste en utilizar simultáneamente dos Rasengan. Una vez creado, los dos Rasengan se utilizan al mismo tiempo con mayor fuerza que un solo Rasengan ordinario. Esta técnica requiere, presumiblemente, el doble de la cantidad utilizada en un único Rasengan, lo que implica que podría requerir del estado ermitaño. Como resultado de esta técnica utilizando las dos y el viento de lanzamiento Rasenshuriken, Naruto termina agotado y sin el chakra natural, obligándolo a finalizar el modo ermitaño.

Naruto utilizó por primera vez esta técnica contra Pain del Reino de los animales cuando ambos estaban dentro de la boca de Gamabunta. Luego la utiliza como cortina de humo y más tarde contra Pain Infierno. Esta técnica es considerada entre las más poderosas, ya que mata instantáneamente al adversario, y una de las técnicas más rápidas de realizar para Naruto.

Zessen Baku 
Tipo: Ninjutsu, ofensivo; corto, medio o largo alcance.
Usuario: Fukasaku.
.

Zessen Zan 
Tipo: Ninjutsu, ofensivo y soporte; corto, medio o largo alcance.
Usuario: Shima.
.

Usuarios: Jiraiya, Naruto Uzumaki, Minato Namikaze.

 es el resultado de la unión en armonía entre la energía natural, la energía física y la energía espiritual, llegando a niveles infinitos de chakra y, en consecuencia, logra incrementar y fortalecer su cuerpo, haciéndolo invulnerable. También acelera el daño o el poder de los jutsus para elevarlos a su máximo nivel y obtener un mejor resultado. Naruto ha desarrollado en este estado la habilidad de sentir el chakra de las demás personas. Los ataques a base de Senjutsu que se han visto hasta ahora han sido la Fritura Letal, El Pantano Infernal, Las Mil Agujas del Leon de Ángora y El Chō Ōdama Rasengan (todas técnicas de Jiraiya mejoradas con el Estado Ermitaño). Naruto ha mostrado varias técnicas en este estado: el Senpō Ōdama Rasengan, (versión más pequeña del Chō Ōdama Rasengan), el Fūton RasenShuriken, dominado a la perfección, y el RasenRengan. A su vez, ha logrado una importante mejora de su Taijutsu y también la utilización constante de los Kage Bushin. Al dominar este modo, los ojos toman una pigmentacion de color roja y las pupilas de color amarillo, siendo estas la marca de un auténtico ermitaño. 

A diferencia de Jiraiya, que convertía partes de su cuerpo en forma de sapo, Naruto controla a la perfección el estado Ermitaño, y logra reunir mucha más energía natural.. Minato podía acceder al estado perfecto del Modo Ermitaño pero no lo controlaba muy bien debido a que tardaba en recolectar energía natural y le costaba mantener el Modo Ermitaño, por eso lo usó muy pocas veces en combate.

Ventajas del modo Ermitaño:
Al activar el modo Ermitaño, el usuario se vuelve mucho más fuerte, mucho más veloz, mucho más resistente a los ataques y obtiene una mejor percepción del entorno.
Los Ninjutsus, el taijutsus y Genjutsus del usuario se vuelven más potentes y poderosos. 

 El usuario utiliza la energía natural que lo rodea, convirtiéndola en parte de su cuerpo incrementando el rango y poder del Taijutsu en un nivel extremadamente alto. Naruto, mediante el uso de esta técnica, incrementó tanto su poder que logró derrotar a uno de los cuerpos de Pain con un solo golpe.
 La fuerza física, la velocidad, chakra, y la durabilidad del usuario aumentan drásticamente.
 El Ninjutsu, Genjutsu y Taijutsu del usuario se vuelven más poderosos.
 El usuario puede aprovechar la energía natural que lo rodea, convirtiéndola en una extensión de su cuerpo y aumentando el alcance de sus ataques.
 El usuario obtiene la habilidad de sentir el chakra y presencia de otros, en otras palabras, adquiere una habilidad extrasensorial, casi comparable a otras técnicas verdaderamente sensoriales, aún sin poseer la habilidad de ser localizador.
 El usuario no siente tanto dolor y se recupera más rápido de daños físicos.
 El usuario que posea sangre senju, podrá controlar el sannin mode sin preocuparse por el límite de tempo, manipulándolo a su antojo.

Desventajas del modo Ermitaño:
El modo Ermitaño solo tiene Cuatro desventajas:

 El usuario no puede permanecer en este estado por largos periodos de tiempo. 

 Para ingresar al modo ermitaño, el usuario debe estar perfectamente quieto, convirtiéndose en un blanco fácil para su oponente.

 Al acabar el modo ermitaño el usuario entra en un estado de cansancio muy grande, siendo fácilmente atacado por el enemigo.

 La desventaja de un Ermitaño, es otro Modo Ermitaño (Como lo dice Kabuto en el manga en su pelea con los hermanos Uchiha).

Para superar estas debilidades, Fukasaku y/o Shima deben fusionarse con el usuario, ayudándolo ganar la energía necesaria para ingresar al estado Ermitaño. Fukasaku intento fusionarse con Naruto para mantener el balance de la energía natural, sin embargo debido a Kurama esto fue casi imposible, ya que a Kurama no le agradaba Fukasaku. Naruto decidió aprender a acumular la energía natural en movimiento pero falló en sucesivos intentos. Fukasaku le dijo a Naruto que era imposible y que acumular la energía en movimiento es igual a mirar a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. De esta manera a Naruto se le ocurre una idea, la cual es hacer que sus clones reúnan energía natural por el mientras esta combatiendo y luego al liberar el jutsu esta vuelva al original, parecido a lo que Naruto aplicó la primera vez que creó el Rasenshuriken.

Al utilizar este método, la habilidad de Naruto de crear clones se ve limitada, pudiendo usar solamente tres clones en batalla mientras dos clones reúnen energía natural, o cuatro clones en batalla mientras uno reúne energía natural, ya que si se utilizara en batalla más de tres clones, se interferiría con los clones que reúnen energía natural, de esta manera se ve limitada la habilidad de Naruto de ingresar al estado ermitaño a tres veces por batalla.

Monte Myobokuzan 

Naruto y Fukasaku se van al Monte Myobokuzan, pero Fukasaku le dice que si se fueran a pie llegarían en un mes si se conoce el camino secreto, así que como Naruto hizo un pacto con Gamabunta se teletransportó rápidamente hasta el Monte Myobokuzan, donde empezó rápidamente a entrenar con Fukasaku. También Gamakichi ayuda a Naruto para que así sepa que hacer, ya que hay algunas palabras que Naruto no logra entender pero que Gamakichi le explica en la manera en que Naruto entendería. El Monte Myobokuzan está completamente dominado por la naturaleza, al igual que por casi 15 estatuas que algún día fueron ninjas pero por no saber dominar las técnicas del ermitaño se convirtieron completamente en estatuas por toda la eternidad.

Sapos 
En el Monte Myobokuzan hay muchas ranas pero las que más caracterizan al monte son las siguientes:

Gamabunta

Iwagama

Gamakichi

Gamatatsu

Fukasaku

Shima

Kenten 
((AP|Anexo: Invocaciones de naruto#gamaken|11=gamaken))

Referencias 

Técnicas de Naruto